ISO 3166-2:BI is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Burundi. 

De gegevens werden tot op 27 november 2015 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 18 provincies - province (en) / province (fr) / iprovense (rn) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat BI voor Burundi, het tweede gedeelte is een tweeletterige code.

Codes

Zie ook 
 Provincies van Burundi
 .bi

2:BI
Bestuurlijke indeling van Burundi